Clásico steht für folgende Fußballduelle:
 zwischen den Mannschaften der beiden uruguayischen Vereine Nacional Montevideo und Club Atlético Peñarol, siehe Liste der Fußballspiele zwischen Club Atlético Peñarol und Club Nacional de Football
 zwischen den Mannschaften der beiden spanischen Vereine Real Madrid und FC Barcelona, siehe El Clásico